Loferbach heißen:

 Loferbach (Saalach), auch Strubache, Haselbach, Grieselbach, Nebenbach der Saalach bei Lofer in Pinzgau
 Schwarzlofer, auch Lofer, Loferbach, Nebenbach der Großache (Tiroler Achen) von Reit im Winkl

Siehe auch:
 Lofer